08 может означать:
 Номер телефона диспетчера ремонтного бюро городской телефонной сети в некоторых городах России и СНГ.
 2008 год, а также 1908, 1808, 1708, и т. п.
 Месяц август.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Калмыкии.

См. также 
 8 (число)